Margareta von Dassel ist der Name von:
 Margareta I. von Dassel (1606–1667), Äbtissin im Kloster Medingen
 Margareta II. von Dassel (1640–1680), Äbtissin des Klosters Medingen